Исенбакты-Кириевская волость — кочевая казахская волость в Кокшетауском внешнем округе Акмолинской области.

История 
До 1842 года находился в Учбулакском внешнем округе. Затем передана в Кокшетауский внешний округ.

Есен-Бакты-Керейская волость и Майлы-Балта-Атыгайская волость были в 18** году объединены в Котыркольскую волость.

Население 
 Абыз
 Андагуль
 Ягненок

Генеалогия 

Предводитель рода Берды.

Территория

Административное деление 
Поголовье скота и численность населения в волости в 1853 г.

Главы 
 Досан Рустемов

Источники 

Волости Акмолинской губернии